Решетов — русская фамилия, имеет женскую форму — Решетова. Известные носители:

 
 
 Решетов, Виктор Васильевич (1910—1979) — советский учёный филолог, тюрколог, академик АПН СССР.
 Решетов, Владимир Павлович (1925—2010) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Решетов, Гавриил Степанович (1746—1805) — губернатор Волынской губернии (1802—1805).
 Решетов, Дмитрий Николаевич (1908—2000) — учёный в области прочности, долговечности и надёжности машин.
 Решетов, Игорь Владимирович (род. 1964) — российский учёный, хирург-онколог, член-корреспондент РАМН (2004), академик РАН (2016).
 Решетов, Илья Фёдорович (1894—1937) — деятель советских органов государственной безопасности.
 Решетов, Николай Афанасьевич (1922—2016) — полный кавалер ордена Славы.
 Решетов, Павел Дмитриевич (1911—1944) — Герой Советского Союза.
 Решетов, Пётр Николаевич (1930—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Решетов, Прокопий Прокопьевич (1918—1986) — Герой Социалистического Труда (27 апреля 1966 года)
 Решетов, Руслан Владимирович (род. 1973) — российский футболист, тренер.
 Решетов, Сергей Никитович (1923—2019) — капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.
 Решетов, Юрий Александрович (1935—2003) — российский дипломат.

Примечания